Арно́льд Теймура́зович Карто́зия (8 апреля 1909, Зугдиди — 11 июня 1979, Москва) — советский хозяйственный деятель, руководитель шахтного строительства.

Биография 
Родился 8 апреля 1909 года в городе Зугдиди (ныне Самегрело-Верхняя Сванетия, Грузия). В 1934 году окончил с отличием МИСИ имени В. В. Куйбышева. Работал на строительстве ММК имени И. В. Сталина и первой очереди Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича.

В 1937—1942 годах инженер, начальник производственного отдела по строительству шахт в Донбассе и заместитель главного инженера «Главшахтостроя» НКТП СССР и НКУП СССР.

В начале Великой Отечественной войны руководил ликвидацией шахт Донбасса в непосредственной близости от фронта. В 1942—1943 годах заместитель начальника комбината «Кузбассуголь», руководил скоростным строительством угольных шахт.

После освобождения Донбасса — начальник комбината «Донбассшахтострой», а затем «Главшахтовосстановления».

В 1947—1953 годах начальник Главшахтостроя Донецкого и Подмосковного бассейнов, начальник Главцентрошахтостроя Минугля СССР. В 1953—1956 годах начальник комбината «Грузуголь».
В 1957—1963 годах в Госплане СССР, начальник подотдела капитального строительства и заместитель начальника отдела угольной промышленности по капстроительству.

В 1963—1969 годах в Госстрое СССР, первый заместитель начальника Главка и заместитель начальника отдела угольной промышленности.
С 1969 года снова работал в Госплане СССР, заместитель начальника отдела угольной, торфяной и сланцевой промышленности.

Умер в Москве 11 июня 1979 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1948) — за разработку и внедрение передовых методов откачки затопленных шахт Донбасса и восстановление горного оборудования, значительно ускоривших темпы восстановления Донбасса
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 медали
 знак «Шахтёрская слава» трёх степеней
 заслуженный строитель РСФСР

Семья 
 сын — Борис Арнольдович Картозия (р. 1940) — горный инженер-шахтостроитель, первый проректор МГИ, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН (1993).

Литература 
 Выдающиеся горные инженеры и специалисты угольной промышленности Украины / Н. Сургай, С. Фищенко. — : Унив. изд-во «Пульсары», 2003. — 420 с. — ISBN 966-7671-61-5

Ссылки 
 Журнал «Уголь», № 4 за 2009 г.

Изобретатели СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище